Марија Гајевић — Маја (Београд, 8. јул 1993) је најмлађи, званично проглашена (2006) српски веб-дизајнер и најмлађи добитник малог грба Градске општине Младеновац, који јој додељен на дан ове општине 2. август 2007. године.

Почеци 
Марија Гајевић је похађала ОШ. „Коста Ђукић“ Младеновац за коју је направила прву веб презентацију школе на бесплатном хосту још 2004. године.
Mарију је рад на рачунару заинтересовао још док је била дете, те је рано почела са прављењем презентација.

Њена презентација школе није прошла незапажено те су јој донатори понудили 2005. године интернационалан домен .орг и веб хост. На новом домену је поставила нову презентацију ОШ. „Коста Ђукић“ на веб адреси www.oskosta.org која је на предлог директора школе постала званична презентација школе. 

На такмичењу у организацији Телекома Србије и Министарства просвете Србије за „Нај школски веб сајт“ 2006. године Марија Гајевић је освојила треће место са својом презентацијом и тако потукла многе радове професора основних школа и професионалних веб-дизајнера, тада су је прогласили и најмлађим веб-дизајнером.

Марија је најмлађи добитник малог грба Градске општине Младеновац (2. октобра 2007. године), на дан Градске општине Младеновац је додељено Јавно признање Мали грб градске општине Младеновац, те је тако постала до сада најмлађи добитник тог признања.), Град Београд.

Марија Гајевић је 2008. године уписала младеновачку гимназију - природно математички смер, а њен сајт је остао са називом Младеновац - Деца и школа. 
Урадила је доста блогова, пише за исте у покушају да што боље представи свој родни град Младеновац, као и ФБ страница.
Марија Гајевић је завршила основне академске студије, а затим Мастер академске студије, смер Термоенергетика, на Машинском факултету у Београду.

Спољашње везе 

 Блиц - Марија Гајевић
 Глас јавности - Марија Гајевић
 Вечерње новости - Марија Гајевић
 ПЦ Пресс - Марија Гајевић

Рођени 1993.
Младеновчани